Voici la liste des planètes mineures numérotées de 173001 à 174000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 173001 à 174000

173001-173100

173101-173200

173201-173300

173301-173400

173401-173500

173501-173600

173601-173700

173701-173800

173801-173900

173901-174000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000